Михил Оттен (; род. ) — нидерландский бегун на длинные дистанции.

Известен как первый победитель 15-километрового Монтферландского пробега (1996, с результатом 44.54). В дальнейшем также постоянный участник этих состязаний, но высших мест уже не занимал (2002 — 15-е место с результатом 47.56; 2003 — 20-е место, 47.21; 2011 — 21-е место, 50.09 и др.).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте all-athletics.com 

Бегуны на длинные дистанции Нидерландов